La liste des églises des Pyrénées-Atlantiques recense de manière exhaustive les églises situées dans le département français des Pyrénées-Atlantiques. Il est fait état des diverses protections dont elles peuvent bénéficier, et notamment les inscriptions et classements au titre des monuments historiques.

En ce qui concerne le culte catholique, toutes les églises sont situées dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron.

Statistiques

Nombres 
Le département des Pyrénées-Atlantiques comprend 546 communes au .

Depuis 2018, le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron compte 70 paroisses.

Dédicaces

Classement 
Le classement ci-après se fait par commune selon l'ordre alphabétique.

Il est fait état des diverses protections dont elles peuvent bénéficier, et notamment les inscriptions et classements au titre des monuments historiques.

Liste

Église anglicane 

|}

Église catholique 
La liste suivante recense les églises catholiques des Pyrénées-Atlantiques, en incluant les collégiales et les cathédrales.

A 

|}

B 

|}

C 

|}

D 

|}

E 

|}

F 

|}

G 

|}

H 

|}

I 

|}

J 

|}

L 

|}

M 

|}

N 

|}

O 

|}

P 

|}

R 

|}

S 

|}

T 

|}

U 

|}

V 

|}

Culte protestant 

|}

Autre culte 

|}

Église orthodoxe 

|}

Voir aussi

Articles connexes 

 Lieu de culte
 Diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron
 Liste des monuments historiques des Pyrénées-Atlantiques
 Liste des chapelles des Pyrénées-Atlantiques

Liens externes 
  Site du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron
  Site de l'Église catholique en France

Notes et références 

Églises
Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées-Atlantiques